O Setor Energy da Siemens foi criado a 1 de janeiro de 2008 como um de quatro setores da Siemens AG. A Siemens Energy é líder global na geração e distribuição de energia e na extracção, conversão e transporte de petróleo e gás. Michael Süß é CEO do setor desde 1 de abril de 2011. 

Está presente em Portugal desde 1905.

Ligações externas
 Website Siemens Energy
 Website Siemens Portugal

Siemens
Empresas fundadas em 2008
Empresas da Alemanha
Empresas fabricantes de turbinas eólicas